GDT est un sigle qui peut signifier  :
Le Grand Dictionnaire terminologique, un dictionnaire en ligne rédigé par l'Office québécois de la langue française ;
Gardien des traditions, dans les classes préparatoires militaires ;
 Gestion de données techniques, dans le domaine de l'ingénierie numérique ;
 Global Descriptor Table en anglais, dans le domaine informatique ;
 gestion des dépenses en télécoms, l’ensemble des outils et ressources qui ont pour objectif d’optimiser la gestion des dépenses télécoms.